Механік — людина, що займається механікою.

Фільми 

 Механік (фільм, 2011)
 Механік (фільм, 2005)
 Механік (фільм, 1972)

Інше
 11196 Механікос — астероїд.